Ashur-resh-ishi I, XII secolo a.C.
Ashur-resh-ishi II, X secolo a.C.